Roman Anatolyevich Berezovskiy - respectivamente, em russo, Роман Анатольевич Березовский e, em hebraico, רומן אנטולייביץ' בַּרַזובְסְקי (Erevan, 5 de agosto de 1974) é um ex-futebolista russo étnico, de origem judaica, e nascido na atual Armênia. 

Preferiu jogar pela terra de nascimento, integrou a Seleção Armênia desde a estreia oficial da equipe, contra Portugal, nas Eliminatórias para a Copa de 1998, até 2015, ano de sua aposentadoria. Um dos jogadores mais queridos do país, Berezovskiy fez carreira na Rússia, de onde vêm suas origens.

Destacou-se especialmente no Zenit São Petersburgo, onde jogou por seis anos. Conquistou a Copa da Rússia de 1999, primeiro título pós-URSS do clube. Após passar pelos tradicionais Torpedo e Dínamo de Moscou, transferiu-se em 2006 para o pequeno Khimki. No ano de sua chegada, ajudou a equipe a chegar à final da Copa da Rússia, perdida por 0 x 1 para o CSKA. No ano seguinte, veio o primeiro título do clube, a Primeira Divisão Russa (que, desde a criação da Liga Premier Russa, é equivalente à Segunda Divisão). Disputou 175 partidas em seis temporadas pelo Khimki. Voltou ao Dínamo de Moscou em 2012, ficando na reserva de Vladimir Gabulov. Chegou a receber uma oferta do Pyunik para seguir jogando, mas ele optou em encerrar a carreira como jogador, passando a trabalhar na comissão técnica do Dínamo, como treinador de goleiros.

Seu nome em armênio é apenas Ռոման Բերեզովսկի (Roman Berezovski, em romanização literal).

Naturais de Erevã
Judeus da Armênia
Futebolistas da Armênia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do FC Khimki
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol